Tekst indeksu dolnego

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Baczyn – przysiółek wsi Mników w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki.
 Baczyn – wieś w woj. małopolskim w pow. suskim, w gminie Budzów 
 Baczyn – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno

Zobacz też 
 Baczyna